UFC Fight Night: Уотерсон vs. Хилл (англ. UFC Fight Night: Waterson vs. Hill, также известный как UFC Fight Night 177 или UFC on ESPN+ 35 или UFC Vegas 10) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, который состоялся 12 сентября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Мишель Уотерсон победила Анджелу Хилл раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшими претендентами на чемпионский титул UFC бразильцами Тиагу Сантусом (#2 в рейтинге) и Гловером Тейшейра (#4 в рейтинге). Однако, 2 сентября стало известно, что Тейшейра сдал положительный тест на COVID-19, в связи с чем главный бой между Сантусом и Тейшейрой будет перенесён на 3 октября. Позднее было принято решение заглавным боем турнира сделать запланированный ранее в качестве со-главного события бой в женском минимальном весе между бывшими чемпионками Invicta FC Мишель Уотерсон (#8 в рейтинге) и Анджелой Хилл (#13 в рейтинге).

Анонсированные бои

Результаты турнира 

* Первоначальный результат - победа Крума удушающим приёмом (гильотина) в 1-м раунде. Результат отменён из-за положительного теста на запрещённые вещества (марихуана) у победителя боя.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Мишель Уотерсон vs. Анджела Хилл
 Выступление вечера: Оттман Азайтар и Кевин Крум

Последствия турнира 
17 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night